Río Cauto kan syfta på:

Kuba 

 Municipio de Río Cauto – kommun
 Río Cauto (ort), Provincia Granma, 
 Río Cauto (vattendrag), Provincia Granma,